Dal Fabbro ist der Familienname folgender Personen:
 Corrado Dal Fabbro (* 1945), italienischer Bobfahrer
 Luca Dal Fabbro (* 1951), italienischer Synchronsprecher
 Nino Dal Fabbro (1923–1982), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Rinaldo Dal Fabbro (1909–1977), italienischer Dokumentarfilmer